Dit is een lijst van planetoïden 16101-16200. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (16101) Notskas || 1999 VA36|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (16102) Barshannon || 1999 VT68|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (16103) Lorsolomon || 1999 VU81|| 5 november 1999 || LINEAR
|-
| (16104) Stesullivan || 1999 VT177|| 6 november 1999 || LINEAR
|-
| (16105) Marksaunders || 1999 VL211|| 14 november 1999 || LONEOS
|-
| (16106) Carmagnola || 1999 VW212|| 12 november 1999 || LONEOS
|-
| (16107) Chanmugam || 1999 WQ2|| 27 november 1999 || W. R. Cooney Jr.
|-
| (16108) - || 1999 WV3|| 28 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (16109) - || 1999 WH6|| 28 november 1999 || K. Korlević
|-
| (16110) Paganetti || 1999 WU8|| 28 november 1999 || S. Sposetti
|-
| (16111) Donstrittmatter || 1999 XT4|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (16112) Vitaris || 1999 XK13|| 5 december 1999 || LINEAR
|-
| (16113) Ahmed || 1999 XN23|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (16114) Alyono || 1999 XV23|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (16115) - || 1999 XH25|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (16116) Balakrishnan || 1999 XQ29|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (16117) - || 1999 XS29|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (16118) Therberens || 1999 XQ56|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (16119) Bronner || 1999 XS60|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (16120) Burnim || 1999 XV60|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (16121) Burrell || 1999 XD66|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (16122) Wenyicai || 1999 XW67|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (16123) Jessiecheng || 1999 XQ83|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (16124) Timdong || 1999 XR85|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (16125) - || 1999 XK86|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (16126) - || 1999 XQ86|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (16127) Farzan-Kashani || 1999 XK92|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (16128) Kirfrieda || 1999 XS92|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (16129) Kevingao || 1999 XG97|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (16130) Giovine || 1999 XU97|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (16131) Kaganovich || 1999 XV97|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (16132) Angelakim || 1999 XH99|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (16133) - || 1999 XC100|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (16134) - || 1999 XE100|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (16135) Ivarsson || 1999 XY104|| 9 december 1999 || C. W. Juels
|-
| (16136) - || 1999 XR109|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (16137) - || 1999 XX116|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (16138) - || 1999 XV119|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (16139) - || 1999 XO120|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (16140) - || 1999 XD125|| 7 december 1999 || CSS
|-
| (16141) - || 1999 XT127|| 7 december 1999 || Črni Vrh
|-
| (16142) Leung || 1999 XC135|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (16143) - || 1999 XK142|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (16144) Korsten || 1999 XK144|| 15 december 1999 || C. W. Juels
|-
| (16145) - || 1999 XP166|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (16146) - || 1999 XW170|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (16147) Jeanli || 1999 XL175|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (16148) - || 1999 XG188|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (16149) - || 1999 XS215|| 14 december 1999 || LINEAR
|-
| (16150) Clinch || 1999 XZ227|| 9 december 1999 || LONEOS
|-
| (16151) - || 1999 XF230|| 7 december 1999 || CSS
|-
| (16152) - || 1999 YN12|| 30 december 1999 || L. Tesi, M. Tombelli
|-
| (16153) - || 2000 AB || 1 januari 2000 || K. Korlević
|-
| (16154) Dabramo || 2000 AW2|| 1 januari 2000 || A. Boattini, M. Tombelli
|-
| (16155) Buddy || 2000 AF5|| 3 januari 2000 || J. Broughton
|-
| (16156) - || 2000 AP39 || 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (16157) Toastmasters || 2000 AS0|| 5 januari 2000 || C. W. Juels
|-
| (16158) Monty || 2000 AV0|| 5 januari 2000 || C. W. Juels
|-
| (16159) - || 2000 AK62 || 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (16160) - || 2000 AZ66 || 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (16161) - || 2000 AC68 || 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (16162) - || 2000 AD68 || 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (16163) Suhanli || 2000 AD9|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (16164) Yangli || 2000 AO9|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (16165) Licht || 2000 AW3|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (16166) Jonlii || 2000 AQ4|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (16167) Oertli || 2000 AJ9|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (16168) Palmen || 2000 AR1|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (16169) - || 2000 AO95 || 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (16170) - || 2000 AS95 || 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (16171) - || 2000 AD97 || 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (16172) - || 2000 AZ97 || 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (16173) - || 2000 AC98 || 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (16174) Parihar || 2000 AX6|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (16175) Rypatterson || 2000 AL8|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (16176) - || 2000 AZ126|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (16177) Pelzer || 2000 AR7|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (16178) - || 2000 AT127|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (16179) - || 2000 AL134|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (16180) Rapoport || 2000 AZ6|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (16181) - || 2000 AC137|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (16182) - || 2000 AH137|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (16183) - || 2000 AX138|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (16184) - || 2000 AD142|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (16185) - || 2000 AH164|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (16186) - || 2000 AK164|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (16187) - || 2000 AP164|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (16188) - || 2000 AH175|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (16189) Riehl || 2000 AT7|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (16190) - || 2000 AK191|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (16191) Rubyroe || 2000 AO5|| 10 januari 2000 || J. M. Roe
|-
| (16192) Laird || 2000 AU7|| 4 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (16193) Nickaiser || 2000 AV7|| 4 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (16194) Roderick || 2000 AJ1|| 4 januari 2000 || LONEOS
|-
| (16195) - || 2000 AQ236|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (16196) - || 2000 AR236|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (16197) Bluepeter || 2000 AA3|| 7 januari 2000 || LONEOS
|-
| (16198) Búzios || 2000 AB3|| 7 januari 2000 || LONEOS
|-
| (16199) Rozenblyum || 2000 BX6|| 30 januari 2000 || LINEAR
|-
| (16200) - || 2000 BT28 || 30 januari 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten